Кро́й:
 Крой (покрой) — структура готовой одежды или обуви, основанная на выкройке.
 Крой — разновидность названия знатного владетельного дома Исторических Нидерландов.
 Крой, Анн-Эммануэль де (1743—1803) — французский военный деятель, рыцарь орденов короля.
 Крой, Гюстав-Максимильен-Жюст де (1773—1844) — французский кардинал, принц де Крой и князь Священной Римской империи, пэр Франции.
 Крой, Огюст-Луи-Филипп-Эммануэль де (1765—1822) — французский государственный деятель.
 Крой, Рудольф фон (1823—1902) — прусский государственный деятель.
 Крой, Эммануэль-Мари-Максимильен де (1768—1842) — французский военный и государственный деятель, рыцарь орденов короля.
 Крой, Эрнст Богуслав фон (1620—1684) — епископ Камминский, епископ Померанской Евангелической церкви.
 Крой, Юрген (род. 1946) — немецкий футболист, вратарь.